Хлистов може бити:

 Хлистов (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хлистов (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Хлистов (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Хлистов (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република